

Patronyme 

 Beñat Auzqui, joueur français de rugby à XV ;
 , footballeur argentin ;
 , footballeur argentin ;
 Mattin Auzqui, joueur français de rugby à XV.

Homonymie de toponyme